Рика:
 Рика (приток Тисы)
 Рика (приток Кухвы)
 Рика (также Ривка) — одна из форм имени Ревекка в языке идиш
 Средняя Рика — река в Украинских Карпатах
 Старая Рика — река на Украине. Правый приток Тисы

См. также 
 Рик
 Рикка
 Рика Зарай — французская и израильская певица.
 Коста-Рика (значения) (переводится как «богатый берег»)